Třeštík může znamenat:

příjmení
 Dušan Třeštík (1933–2007) – český historik
 Michael Třeštík (* 1947) – český spisovatel, architekt a publicista
 Tomáš Třeštík – český fotograf

místní název
 Třeštík (Bílá) – horská osada ve Vsetínských vrších

podobné
 Třeštíková